Anableps är ett släkte av fiskar. Anableps ingår i familjen Anablepidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tandkarpar
Anableps

es:Anableps anableps